Princezna Marie Luisa Ferdinanda Šarlota Jindřiška Orléanská (31. prosince 1896, Neuilly-sur-Seine – 8. března 1973, New York) byla rodem orléanská a sňatkem bourbonsko-sicilská princezna.

Život 
Princezna Marie Luisa se narodila 31. prosince 1896 v Neuilly-sur-Seine v Île-de-France ve Francii jako nejstarší dcera a dítě prince Emanuela Orleánského, vévody z Vendôme a jeho manželky princezny Henrietty Belgické.

Její prarodiče z otcovy strany byli princ Ferdinand, vévoda z Alençonu a vévodkyně Sofie Šarlota Bavorská a její prarodiče z matčiny strany byli princ Filip, hrabě z Flander, a princezna Marie Hohenzollernsko-Sigmaringenská. Byla pravnučkou Leopolda I., prvního belgického krále, a prapravnučkou Ludvíka Filipa I., posledního francouzského krále.

Manželství a potomci 
Poprvé se Marie Luisa provdala 12. ledna 1916 v devatenácti letech v Neuilly-sur-Seine za o jedenáct let staršího prince Filipa Bourbonsko-Sicilského, syna prince Alfonsa Neapolsko-Sicilského a jeho manželky Marie Antonie Neapolsko-Sicilské. Manželé spolu měli jednoho syna:

 Gaetano Maria Alfons Jindřich Paolo Bourbonsko-Sicilský (16. dubna 1917 – 27. prosince 1984), ⚭ 1946 Olivia Yarrow (16. července 1917 – 24. května 1987)

Pár se v roce 1925 rozvedl. Filip se v roce 1927 oženil s dcerou francouzského advokáta Odette Laboriovou a Marie Luisa se 12. prosince 1928 v Chichesteru v Anglii provdala za předního newyorského podnikatele Waltera Kingslanda. S druhým manželem Marie Luisa děti neměla.

Marie Luisa zemřela 8. března 1973 ve věku 76 let v New Yorku.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbonsko-sicilské princezny
Francouzské kněžny (Orléans)
Narození 31. prosince
Narození v roce 1896
Narození v Neuilly-sur-Seine
Úmrtí 8. března
Úmrtí v roce 1973
Úmrtí v New Yorku
Ženy